Рамо́нь — посёлок городского типа, административный центр Рамонского района Воронежской области России и Рамонского городского поселения.

Население —  человек ().

География 
Рамонское городское поселение расположено в юго-восточной части Рамонского муниципального района. Административным центром поселения является р. п. Рамонь, являющийся также административным центром Рамонского муниципального района, расположенного в северной лесостепной части Воронежской области, в 37 км от г. Воронежа и имеющего выгодное географическое положение. Рамонское городское поселение граничит на севере с Березовским сельским поселением и с запада — с Айдаровским сельским поселением Рамонского муниципального района, на севере и востоке с Вернехавским муниципальным районом и на юге Новоусманский муниципальный район Воронежской области, с юго-запада — городской округ г. Воронеж. Через всю территорию района с севера на юг проходит магистраль федерального значения М-4 «Дон», обеспечивающая связи Центра и юга РФ, от которой ответвляется автодорога местного значения, в направлении р. п. Рамонь. На левом берегу реки Воронеж находится железнодорожная станция Рамонь с пристанционным поселком, далее в восточном направлении по железнодорожной ветке Рамонь-Графская расположен посёлок Бор. Автостанция Рамонь располагается на улице Юлиуса Фучика.

Расположен на реке Воронеж (приток Дона) в 37 км к северу от Воронежа (по трассе) и в 2 км от железнодорожной станции Рамонь (конечной на ветке от станции Графская).

История 
Впервые упоминается в 1613 году как село. Село возникло в конце XVI века на месте разрушенного монголо-татарами в XIII веке селения Родня. Это селение могло быть основано в конце XI — начале XII веков переселенцами из Черниговской земли, принесшими название с собой со старого места жительства.

В конце XVII века по указанию царя Петра I в Рамони построена корабельная верфь.

В конце XVIII — первой четверти XIX века владельцем был капитан в отставке И. И. Тулинов (1754—1827). В 1826 году он завещал имение своему сыну Николаю Ивановичу Тулинову (1810—1852), при котором в 1840 году был основан сахарный завод. После его смерти 4 года судебной тяжбы между наследниками завершились тем, что в 1856 году во владение вступила его младшая сестра Анна Ивановна, в замужестве Шеле. В 1855 году в селе насчитывалось 540 жителей обоего пола — государственных и помещичьих крестьян; работали свеклосахарный и стеариновый заводы, последний вскоре прекратил деятельность по причине большой конкуренции более мощных свечных производств в Воронеже.

Административно входило в состав Усманского уезда Тамбовской губернии.

В 1895 году заложена опытная-производственная станция по выращиванию сахарной свеклы, что было обусловлено расширением свекло-сахарного производства на Рамонском сахарном заводе. В 1912 году станция получила статус опытно-селекционной — к этому времени в полной мере была отработана технология отбора наиболее продуктивных сортообразцов сахарной свеклы (в настоящее время — это отдельный населённый пункт ВНИИСС). С 1922 года по 1929 год опытно-селекционная станция являлась подразделением кафедры земледелия Воронежского СХИ. В эти годы здесь работал селекционер сахарной свёклы А. Л. Мазлумов. В 1948—1949 годах, впервые в мире, на опытно-селекционной станции были получены и размножены первые образцы односемянной сахарной свеклы, что позволило совершить переворот в технологии выращивания сахарной свеклы, теперь при высеве одного семени получали одно растение (ранее из клубочка семян получали  Осенью 1959 года опытную станцию посетил с рабочим визитом председатель Совмина СССР Никита Хрущёв. Задачи были поставлены немалые: стать ведущим селекционным центром по сахарной свекле как в СССР, так и в Европе, собрать в кулак все передовые достижения отечественной селекции, немедленно внедрять в производство передовые высокопродуктивные сорта и гибриды сахарной свеклы. В 1965 году станция получает статус Всесоюзного научно-исследовательского института сахарной свеклы и сахара (ВНИИСС).

Статус посёлка городского типа — с 1938 года.

Население

Экономика 
В посёлке — фабрика художественной керамики(в настоящее время ликвидирована), сахарный завод «Рамонский сахар» (в настоящее время ликвидирован), пищекомбинат, хлебозавод(закрыт), птицефабрика, кондитерская фабрика и другие предприятия. ООО «Бетагран Рамонь» — дочернее предприятие ЗАО «Щелково Агрохим».

Достопримечательности 

Сохранился ряд архитектурных памятников:
 Дворец Ольденбургских (1887).
 Усадьба Ольгино (1906).
 В селе Новоживотинное — Дом-музей поэта Д. В. Веневитинова;
 В селе Горожанка — усадьба дворян Веневитиновых (XIX век), усадьба помещика Михайловского;
 В селе Чертовицы — Архангельская церковь.

Также в посёлке есть вновь построенная Никольская церковь.

В районе посёлка — научно-исследовательский институт сахарной свёклы и сахара, научно-исследовательский институт защиты растений, а также Воронежский заповедник.

Известные люди 
 Великая княжна, младшая дочь императора Александра III, принцесса Ольденбургская Ольга Александровна
 Его высочество принц Петр Александрович Ольденбургский
 Элеонора Валериановна Беляева (урожд. — Матвеева; 1935—2015) — советский и российский музыкальный редактор, бессменная ведущая программы «Музыкальный киоск», более 30 лет выходившей на советском телевидении.
 Сергей Иванович Мосин (1849—1902) — российский конструктор стрелкового оружия.
 Александр Иванович Серый (1927—1987) — советский кинорежиссёр, сценарист; режиссёр фильма «Джентльмены удачи».

Почётные граждане 
 Асеев, Илья Тихонович — хирург, Заслуженный врач РСФСР

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации Рамонского района
 Рамонь: Прошлое и настоящее
 Сайт Рамонского лицея
 [www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?l=ru&base=geo_rus&page=showid&id=802 Словарь географических названий]

Населённые пункты Рамонского района
Посёлки городского типа Воронежской области
Районные центры Воронежской области
Рамонь